Název Brložec má více sídel:
 Brložec (Dobrná), část obce Dobrná v okrese Děčín
 Brložec (Štědrá), část obce Štědrá v okrese Karlovy Vary